Late Bloomers (Éclosion tardive), film américain sorti en 1996.
 Late Bloomers, est le nom international du film français Trois fois 20 ans sorti en 2011.